Рачёнж:

 Рачёнж — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоньский повят.
 Рачёнж — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство.